Green Island ("isola verde" in lingua inglese) può riferirsi a:

 Antigua e Barbuda
 Green Island – isola di Antigua e Barbuda
 Australia
 Green Island – isola del Queensland
 Green Island Nature Reserve – riserva naturale della Tasmania
 Nuova Zelanda
 Green Island – sobborgo di Dunedin
 Paesi Bassi
 Green Island – isola nella municipalità speciale di Saba
 Papua Nuova Guinea
 Green Island – altro nome dell'Isola Nissan
 Stati Uniti d'America
 Green Island – isola all'interno dell'Atollo di Kure, Hawaii
 Green Island – città della Contea di Albany, New York
 Taiwan
 Green Island – isola della Contea di Taitung